Кубок Італії з футболу 1994—1995 — 48-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 21 серпня 1994 року, а завершився 11 червня 1995 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Ювентус» виграв у «Парми» і вдев'яте завоював Кубок Італії.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 1994

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 серпня/21 вересня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>31 серпня/21 вересня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>31 серпня/22 вересня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/21 вересня 1994

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11/26 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/26 жовтня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/27 жовтня 1994

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>29 листопада/14 грудня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 листопада/13 грудня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 листопада/15 грудня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/14 грудня 1994

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8 березня/11 квітня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9 березня/12 квітня 1995

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/11 червня 1995

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 

1994–1995
Італія
Італія
1994 в італійському спорті
1995 в італійському спорті